drobnica burakowa – chrząszcz, inaczej krytojad burakowy
 drobnica – asortyment drewna
 Drobnica (transport) – towar przesyłany w niewielkich opakowaniach: paczkach, workach, belach itp.

Zobacz też 
 drobnicowiec